Die Scottish Women’s Premier League 2009 war die 8. Austragung der höchsten schottischen Frauenfußballliga SWPL. Diese wird von der Scottish Football Association organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Der Letzte der Vorsaison musste ausscheiden. Dafür nahmen die Damen der Glasgow Rangers und der Club Inverness City teil. So wurde der Wettbewerb mit zwölf Mannschaften ausgetragen.

In dieser Saison fand die Umstellung von einer über den Jahreswechsel ausgetragenen Saison auf eine Saison von Frühjahr bis Herbst desselben Jahres statt. Daher wurde nur eine verkürzte Saison gespielt.

Die Mannschaften spielten vom 9. August 2009 bis zum 29. November 2009 in einer Einfachrunde mit nur einem Spiel Jeder gegen Jeden um die Platzierung. Einen Abstieg gab es auch für den Letztplatzierten nicht.

Der schottische Meister im Frauenfußball war für die UEFA Women’s Champions League 2010/11 qualifiziert.

Hauptrundentabelle 

Quelle: Soccerway

| style="vertical-align:top"|

|}

Siehe auch 
 Scottish Women’s Premier League Cup

Weblinks 
 Homepage der Liga auf der Webseite des Schottischen Fußballverbandes (nur aktuelle Saison dargestellt)

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009